Bartsch es el nombre alemán del río Barycz en Polonia. También es el nombre de la sopa de Europa oriental, llamada borscht en español, en Prusia oriental. 

Entre las personas con el apellido Bartsch están:
Jakob Bartsch (1600-1633), astrónomo alemán.
Adam von Bartsch (1757-1821), erudito sobre grabados antiguos, y artista.
Karl Bartsch (1832–1888), filólogo alemán.
Rudolf Hans Bartsch (1873–1952), escritor austriaco.
Jürgen Bartsch (1946-1976).
Max Bartsch (1888-1970) fundador de la Orquesta Filarmónica OSRP de Brasil
Hélio Bartsch (1970 - ) artista brasileño, nieto de Max Bartsch

El bajista y principal letrista de la banda alemana Bethlehem usa el nombre de Jürgen Bartsch.